Uyea ist der Name folgender Inseln der Shetlands:

 Uyea (Unst), gelegen vor der Südküste von Unst
 Uyea (Mainland), gelegen vor der Nordküste von Mainland